Carbyne est un nom commun utilisé en chimie pour désigner un radical carbone monovalent.

Le terme désigne aussi une catégorie de composés chimiques, qu'on écrit par la formule générale R-C3•, ou R est tout groupe monovalent, et l'exposant "3•" indique les 3 électrons libres (non-liés au carbone - ils peuvent être disposés en 3 électrons singulets, ou bien 1 doublet et 1 singulet plus 1 valence libre).

Les carbynes sont des composés synthétiques, intermédiaires car très réactifs ou devant être stabilisés.

Le carbyne le plus simple (avec R=H) est HC3•, ou radical méthylidyne, ou simplement carbyne (non-substitué).

Les carbynes substitués par du carbone moléculaire (R=C) sous forme de chaînes linéaires électriquement neutres, et stabilisées par polymérisation, sont connues comme formes allotropiques du carbone, appelé de façon générique carbyne.

Le carbyne substitué par du fluor (R=F), le fluorométhylidyne (CF) peut être détecté en phase gazeuse par spectroscopie comme un intermédiaire de la photolyse flash du CHFBr2.

Notes et références 

Forme du carbone